Tavolaja ima više značenja:
 Tavolaja (Piza)
 Tavolaja (Pistoja)